Le Réseau École Et Laïcité (aussi connu sous l'acronyme RÉEL) est une association genevoise de défense de la laïcité de l'école publique.

Elle a été fondée le  par François Truan, membre fondateur et démissionnaire de l'association refaire l'école (ARLE), dont il a été le deuxième président. Il estimait que l'association ARLE avait une coloration politique de plus en plus marquée et qu'elle avait perdu son caractère laïque.

Le Réseau a déposé le  l'initiative populaire cantonale IN 134 « pour un cycle qui oriente » avec près de  signatures. Cette initiative propose d'organiser le Cycle d'Orientation de Genève en filières distinctes qui mènent soit vers une maturité professionnelle ou gymnasiale, soit vers une formation professionnelle. L'initiative a été validée le , et la votation aurait dû avoir lieu le .

Annulation de la votation 
Le Tribunal administratif, par une décision rendue le , annule la votation sur l'initiative 134 à la suite d'un recours déposé conjointement par le comité d'initiative, le Réseau RÉEL et l'association ARLE. Les recourants estimaient que la brochure qui accompagne le matériel de vote et qui présente les enjeux de la votation était rédigée de manière orientée et partisane, et que les autorités ont failli à leur devoir d’information objective sur les sujets soumis au vote populaire. 

Ce jugement est une première en Suisse: c'est la première fois qu'un tribunal annule une votation pour des questions de fond.

Sources

Voir aussi

Articles connexes 
 Cycle d'orientation (Genève)
 Association_refaire_l'école

Lien externe 
 Site de l'association

Association ou organisme dans le canton de Genève
Association ou organisme lié à l'éducation